Virginia De Martin Topranin (ur. 20 sierpnia 1987 w San Candido) – włoska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Virginia De Martin Topranin pojawiła się 25 stycznia 2005 roku podczas Europejskiego Festiwalu Młodzieży w Monthey. Zajęła tam między innymi 29. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną. W 2006 roku wystąpiła na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kranju, zajmując szesnaste miejsce w tej samej konkurencji. Rok później, podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Tarvisio była czternasta w biegu łączonym na 10 km. W latach 2008-2010 startowała na mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepszy wynik osiągając podczas Mistrzostw Świata Młodzieżowców w Malles Venosta w 2008 roku plasując się na piątej pozycji w biegu na 15 km techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 28 listopada 2010 roku w Ruce, zajmując 40. miejsce w biegu łączonym na 15 km. Pierwsze punkty wywalczyła nieco ponad dwa miesiące później zajmując 24. miejsce w piątej edycji Tour de Ski. W klasyfikacji generalnej sezonu 2010/2011 zajęła ostatecznie 56. miejsce. W 2011 roku wystąpiła na Mistrzostwach Świata w Oslo, gdzie w swoim najlepszym starcie, biegu na 10 km klasykiem zajęła 34. miejsce. Nie stawała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata, ale w 19 grudnia 2010 roku wraz z koleżankami zajęła drugie miejsce w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u

Uwagi

Przypisy 

Włoscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011